Astoria Szálló (Budapest)
 Astoria Szálló (Kolozsvár)
 Astoria Szálló (Nagyvárad)

Hasonló néven
 Hotel Astoria (Szentpétervár)